Minturn est le nom de plusieurs lieux :

 Minturn (Arkansas)
 
 
 Minturn (Colorado)